Национальный гимн Бразилии () в первоначальном варианте был создан 7 апреля 1832, однако не был признан официально до провозглашения республики в 1889. Декрет об утверждении гимна был подписан 29 января 1890. Современный текст гимна был утверждён 6 сентября 1922, накануне сотой годовщины провозглашения независимости Бразилии. Автор слов — Осорио Дуке Эстрада, композитор — Франсиско Мануэл да Силва.

Текст 

Мелодия: Francisco Manoel da Silva [Франсиско Мануэл да Силва] (1795-1865)
Текст: Joaquim Osório Duque Estrada [Жоаким Озорию Дуке Эстрада] (1879-1927)

Первоначальный текст (Коронационный гимн) 
Negar de Pedro as virtudes
Seu talento escurecer
É negar como é sublime
Da bela aurora, o romper

É negar como é sublime
Da bela aurora, o romper (x2)

Da Pátria o grito
Eis que se desata
Do Amazonas
Até o Prata

Da Pátria o grito
Eis que se desata (x2)

Do Amazonas
Até o Prata
Do Amazonas
Até o Prata

Перевод 
Отрицать достоинства Педру,
Его талант омрачать,
Значит — отрицать, насколько возвышенна
Прекрасная заря.

Значит — отрицать, насколько возвышенна
Прекрасная заря.(х2)

Отечество ликует,
Ведь оно свободно
От Амазонки
До Ла-Платы

Отечество ликует,
Ведь оно свободно (х2)

От Амазонки
До Ла-Платы
От Амазонки
До Ла-Платы

Примечания

Ссылки 
 Гимн Бразилии.

			

Государственные символы Бразилии
Бразилия
Песни 1832 года